Goochelen, de kunst van het schijnbaar onmogelijke
 Bateleur, een vogel

Zie ook 
 De goochelaar (doorverwijspagina)